Вадим Ерёмин
 Ерёмин, Вадим Владимирович (род. 1962) — учёный и преподаватель в области математической химии, проф. химфака МГУ.
 Ерёмин, Вадим Геннадьевич (1941—2009) — писатель, член СП СССР.